Olt (rivier), een rivier in Roemenië 
District Olt, een district van Roemenië
Ostfriesische Lufttransport, een Duitse luchtvaartmaatschappij
Openluchttheater.